El término George Thomson puede hacer referencia a:

 George Thomson (1921-2008), fue un político y periodista escocés perteneciente al Partido Laborista del Reino Unido.
 George Thomson (médico) (1619–1676),​ fue un médico inglés, panfletista y escritor de temas médicos. 
 George Thomson (rosalista), es un jardinero e hibridador de rosas Australiano rosalista aficionado.
 George Paget Thomson (1892-1975), fue un físico británico galardonado con el Premio Nobel en 1937.